Wikimedica est une plateforme collaborative de transfert des connaissances dans le domaine des soins de santé. Par une approche d'écriture scientifique, elle fournit aux professionnels de la santé des articles sur les maladies, leurs traitements, leurs procédures, des examens diagnostiques, des signes, des symptômes, etc. le tout dans l'optique d'améliorer les soins aux patients. Tout le contenu disponible est publié en libre accès sous la licence CC-BY-SA.

La plateforme a comme mission de .

Initialement mise en place par les étudiants de la faculté de médecine de l'Université Laval, la plateforme offre maintenant du contenu à l'intention des médecins et résidents et vise à étendre son auditoire à tous les professionnels de la santé.

En date du 27 février 2023, Wikimedica contient :

 1 940 pages à l'intention des professionnels
 2 370 comptes utilisateurs
 92 818 modifications.

À l'instar de Wikipédia, Wikimedica est une plateforme collaborative de type wiki en libre accès. Il n'existe toutefois aucun lien entre Wikimedica et Wikipédia. Contrairement à ce dernier :

 la contribution à Wikimedica est réservée aux professionnels de la santé
 les contributions de chaque professionnel sont soumises au code de déontologie de sa profession
 les articles sont écrits dans l'optique de fournir une base de connaissances médicales à utiliser au chevet des patients, ils ne sont pas vulgarisés et ne sont pas dédiés à l'usage du grand public.

Par ailleurs, Wikimedica inclus dans son contenu des données fournissant de l'information de médecine basée sur les preuves ainsi que toute une architecture de données sémantiques supportée par Semantic MediaWiki.

Notes et références

Liens externes  
 

Université Laval
Base de données en médecine
Médecine au Canada
Soins de santé au Québec
Site web québécois
Wiki